Псевдоко́д — компактный, зачастую неформальный язык описания алгоритмов, использующий ключевые слова императивных языков программирования, но опускающий несущественные для понимания алгоритма подробности и специфический синтаксис. Предназначен для представления алгоритма человеку, а не для компьютерной трансляции и последующего исполнения программы.

Назначение и особенности 
Главная цель использования псевдокода — обеспечить понимание алгоритма человеком, сделать описание более воспринимаемым, чем исходный код на языке программирования. Псевдокод широко используется в учебниках и научно-технических публикациях, а также на начальных стадиях разработки компьютерных программ. Блок-схемы и дракон-схемы можно рассматривать как графическую альтернативу псевдокоду.

В отличие от языков программирования, на синтаксис псевдокода не устанавливается стандартов, и автор каждой публикации может применять свой оригинальный псевдокод. На практике авторы обычно заимствуют нужные им конструкции из одного или нескольких широко известных и распространённых языков программирования. Сейчас обычно заимствуют элементы синтаксиса таких языков как Паскаль, Си, Java, в более старых публикациях часто использовался Алгол.

Из псевдокода исключаются технические элементы, такие как описание переменных, системно-зависимый код, операции выделения и освобождения памяти, если только они не являются существенными элементами рассматриваемого алгоритма. Математические выражения часто включаются в псевдокод в том виде, как их принято записывать в математике, а не в языках программирования, а некоторые фрагменты псевдокода могут быть фразами естественного языка (русского, английского и т. д.).

Другие варианты псевдокода 
В ряде случаев псевдокодом называют систему команд абстрактной машины, например, P-код, псевдокод вымышленной машины MIX и т. д. В отличие от псевдокода неформального характера, такой псевдокод уже строго формализован, труднее для понимания человеком, но может быть транслирован в работающую программу и запущен в программе-эмуляторе данной гипотетической машины.

Базовые управляющие структуры

Пример программы «Привет, Мир!» 
алг ПРИВЕТМИР
нач
вывод ('Привет, Мир, я захвачу тебя!')
кон алг ПРИВЕТМИР

См. также 
 Алгоритмический язык

Примечания

Литература 
 А. Б. Борковский, Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями), М.: «Русский язык», 1989.
 Webster’s New Word Dictionary of Computer Terms, 4th Ed, Prentice Hall, 1992.
 Дж. Макконнелл, Основы современных алгоритмов, М.: «Техносфера», 2004, С. 10-11.
 
 Pseudocode Guidelines, PDF file.

Алгоритмы
Компьютерные языки